Liu Xie peut faire référence à :
 Liu Xie (劉協, 181-234), le vrai nom de l'empereur Han Xiandi,
 Liu Xie (劉勰, 465-522), un écrivain chinois,